23-й полк:

Пехотные полки

Русская императорская армия 
 Низовский 23-й пехотный полк
 23-й егерский полк

Армии Пруссии 
  — полк верхнепрусской армии (1806).
  — полк новопрусской армии.

Армия США 
  Период существования: с 1861 года по настоящее время

Армии США времён гражданской войны 
 
 
 23-й вирджинский пехотный полк
 
 
 
 
 
 
 
 23-й Нью-Йоркский пехотный полк
 
 23-й Северокаролинский пехотный полк

Армия Австро-Венгрии 
 23-й пехотный полк (Австро-Венгрия)

Армия Франции 
  — полк Французского иностранного легиона, недолго существовавшим во время Второй мировой войны.
  — полк французской армии, существовавший, с перерывами, с 1636 по 1976 годы
  — полк французской армии, принимавший участие в Первой мировой войне.
 . Период существования: 1.10.1902-15.03.1955.
 . Годы существования: 1791-1854.
  (1.10.1902-15.03.1955). В 1958 году был переименован в 23-й пехотный полк морской пехоты. Расформирован в 1979 году, его традиции были переданы 23-му батальону морской пехоты с 1 июля 1979 года.
 . Создан в октябре 1939 года.

Британская армия 
 23-й пехотный полк Британской армии, также известный как Королевские уэльские фузилёры

Армии других государств 
 23-й домобранский Зарский пехотный полк
  (также известен как пехотный полк Растенбурга).
 23-й гренадёрский полк (Вермахт)
 . Входил в состав 4-й канадской бронетанковой дивизии II Канадского корпуса Первой канадской армии во время Второй мировой войны. Сформирован в Канаде в 1942 году.

Стрелковые полки 
 Сибирский 23-й стрелковый полк
 23-й гвардейский стрелковый полк
 . Годы существования: 1914-1962.

Кавалерийские полки 
 23-й драгунский Вознесенский полк

 23-й кавалерийский полк, Польша

  — кавалерийский полк британской армии. Имел три формирования.
 1-е формирование
 Сформирован в 1781 году в Бэдфорде, но в 1786 году переименован в 19 й легкий драгунский полк
 2-е формирование
 Сформирован в 1794 году, расформирован в 1802 году.
 3-е формирование
 Сформирован 10 марта 1803 года путём переименования 26-го лёгкого драгунского полка, дислоцировался в Испании, Египте и Ватерлоо, расформирован в Радиполе (Уэймут, графство Дорсет) 24 ноября 1817 года. (26-й лёгкий драгунский полк был сформирован в 1795 году).

  — кавалерийский полк армии Конфедерации штатов (принимал участие в боевых действиях с апреля 1864 года по апрель 1865 года)

  — Гвардейский драгунский полк (1-й Великого герцога Гессенского) № 23 был одним из двух кавалерийских полков армии Великого герцога Гессенского, в 1914 году принятых в прусскую армию.

 . Годы существования полка — 1792-1814.

  Кавалерийский полк, созданный герцогом Савойским в 1670 году как полк принца Пьемонтского. В 1690 году во французском королевстве полк был воссоздан под названием «Королевский Пьемонтский». Во времена Первой империи Наполеона, в 1791 году, полк был переименован в 14-й кавалерийский полк, а затем, 24 сентября 1803 года, был назван 23-м драгунским полком. Полк был расформирован с распадом империи, 14 мая 1814 года, а затем вновь сформирован 29 сентября 1873 года. Полк принимал участие в Первой мировой войне. Окончательно был расформирован в 1928 году.

Казачьи полки 
 23-й полк Кубанского войска

Артиллерийские и миномётные полки 
 23-й артиллерийский полк
 23-й гвардейский миномётный полк реактивной артиллерии
 2-й Рейнский полевой артиллерийский полк № 23 Новопрусской армии.
 23-й артиллерийский полк (вермахт) — сформирован в Потсдаме в 1935 году.
 Императорский и королевский полевой пушечный полк № 23 (Австро-Венгрия) — сформирован в Праге в 1908 году.
 23-й гаубичный артиллерийский полк.
 23-й тяжёлый миномётный полк.

Авиационные полки 
 23-й истребительный авиационный полк (формирования 2000 года)
 23-й истребительный авиационный полк (1938)
 23-й смешанный авиационный полк
 23-й истребительный авиационный полк (1941)
 23-й истребительный авиационный полк ПВО

Автомобильные и бронетанковые полки 
 23-й танковый полк
 23-й танковый полк (Вермахт)
 23-й танковый артиллерийский полк (Вермахт)

Инженерные полки 
  — королевский инженерный полк британской армии, сформированный в 2003 году. Обеспечивает инженерную поддержку 16-й воздушно-десантной бригады как в парашютной, так и в десантно-штурмовой роли. В настоящее время полк базируется в Саффолке и состоит из трех регулярных и одного армейского резервного батальонов.
 
 23-й полк пионеров (Вермахт

Другие полки 
 23-й резервный полк SAS

Примечания